Альборз () — остан в Иране. Образован путём выделения из остана Тегеран, после одобрения парламентом 23 июня 2010 года, и был введён в качестве тридцать первого остана Ирана. Находится к северо-западу от Тегерана, у подножия гор Эльбурс. Площадь — 5 833 км², население — 1 375 450 человек (2006). Административный центр — город Кередж.

Административное деление 
Провинция делится на 5 шахрестана:
 Саводжболаг
 Талекан
 Назарабад
 Кередж
 Фердис

Останы Ирана